Ел Потро има више значења:

 Ел Потро (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Потро, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потро (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Потро (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику